Get Smart steht für:

 Get Smart (2008), eine US-amerikanische Actionkomödie aus dem Jahr 2008
 Get Smart: Bruce und Lloyd völlig durchgeknallt (Originaltitel: Get Smart's Bruce and Lloyd: Out of Control), eine US-amerikanische Actionkomödie aus dem Jahr 2008
 Get Smart!, US-amerikanisches Post-Punk-Trio
 Mini-Max (Fernsehserie) (Originaltitel: Get Smart), eine US-amerikanische Comedyserie in den 1960er Jahren